Wheeler County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 Wheeler County (Georgie) – okres státu Georgie
 Wheeler County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Wheeler County (Oregon) – okres státu Oregon
 Wheeler County (Texas) – okres státu Texas